La Maison du péril est le titre des œuvres suivantes :
 La Maison du péril (), roman policier d'Agatha Christie mettant en scène Hercule Poirot, publié en 1932, qui a connu plusieurs adaptations :
 La Maison du péril (), pièce de théâtre policière d'Arnold Ridley de 1940 ;
 La Maison du péril (), téléfilm de la série britannique Hercule Poirot d'ITV, diffusé en 1990 ;
 La Maison du péril, bande dessinée française de Didier Quella-Guyot (scénario) et Thierry Jollet (dessin), publiée dans la collection Agatha Christie en 2009 ;
 Agatha Christie : La Maison du Péril (), jeu d'objets cachés pour PC édité par The Adventure Company, sorti en 2009 ;
 La Maison du péril, téléfilm de la série française Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, diffusé en 2009.